Vísky est un toponyme qui peut désigner :

Vísky, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie du Sud ;
 Vísky, une commune du district de Rokycany, dans la région de Plzeň.

Homonymie de localités en  Tchéquie